Geiser steht für:
 Geysir, eine heiße Wasserquelle, die ihr Wasser als Fontäne ausstößt
 Geiser (Schiff, 1881), ein 1888 gesunkenes dänisches Passagierschiff

Geiser ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Geiser (1844–1909), Schweizer Architekt und Stifter, von 1876 bis 1907 Stadtbaumeister von Zürich
 Barbara Geiser (* 1948), Schweizer Politikerin (SP)
 Brigitte Bachmann-Geiser (* 1941), Schweizer Musikethnologin
 Bruno Geiser (Pseudonym Kurt Falk; 1846–1898), deutscher Redakteur, sozialistischer Schriftsteller und Politiker
 Carl Friedrich Geiser (1843–1934), Schweizer Mathematiker
 Christoph Geiser (* 1949), Schweizer Schriftsteller
 David M. Geiser (* 19??), US-amerikanischer Pilzkundler
 Frank Geiser (* 1935), Schweizer Architekt
 Hans Geiser (1884–1961), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Jean-Christophe Geiser (* 1964), Schweizer Organist
 Josef Anton Geiser (1945–2007), Schweizer Maler
 Jürg Geiser (* 1967), Schweizer Skeletonfahrer
 Karl Geiser (Jurist) (1862–1930), Schweizer Hochschullehrer, Behördenleiter und Heimatforscher
 Karl Geiser (1898–1957), Schweizer Bildhauer und Fotograf
 Katharina Geiser (* 1956), Schweizer Schriftstellerin
 Linda Geiser (* 1935), Schweizer Schauspielerin
 Martin Geiser (1925–2018), deutscher Politiker (SPD)
 Peter Geiser-Egger (1902–1955), Schweizer Unternehmer und Verbandsfunktionär
 Ruth Im Obersteg Geiser (1921–2014), Schweizer Politikerin (SVP)
 Samuel Henri Geiser (1884–1973), Schweizer Täuferforscher
 Seraphine Geiser (* 1995), Schweizer Unihockeyspielerin
 Thomas Geiser (* 1952), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Walther Geiser (1897–1993), Schweizer Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:

 Gaiser
 Gaisser
 Gajser
 Geisser
 Gejser
 Geyser